Clinton County je název devíti okresů ve Spojených státech amerických:
 Clinton County (Illinois) – okres státu Illinois
 Clinton County (Indiana) – okres státu Indiana
 Clinton County (Iowa) – okres státu Iowa
 Clinton County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Clinton County (Michigan) – okres státu Michigan
 Clinton County (Missouri) – okres státu Iowa
 Clinton County (New York) – okres státu New York
 Clinton County (Ohio) – okres státu Ohio
 Clinton County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie